El término Hema hace referencia a:

Personas y personajes de ficción 
 Hema Malini, actriz y directora de cine india.

Sociedad 

 Hema, grupo étnico de la República Democrática del Congo.
 Hemā, figura de la mitología maorí.

Transporte 

 Aeropuerto Internacional de Marsa Alam en Marsa Alam, Egipto.

Además 
 Hema-, sufijo derivado de hemato (del griego αἱματο- [haimato-], «sangre»).
 HEMA, cadena neerlandesa de tiendas de artículos de bajo coste.